Льгів, або Льгов — місто в Курській області.
 Льгів — село в Чернігівському районі Чернігівської області.